Оренбу́ргская опера́ция — наступательная операция Восточного фронта Русской армии адмирала А. В. Колчака против сил Красной армии, многомесячная борьба за Оренбург. Проходила в апреле—июне 1919 года.

Предыстория 
Генеральное наступление Русской армии в апреле 1919 года успешно развивалось. 4 апреля частями Западной армии был взят Стерлитамак, 7 апреля — Белебей. 10 апреля Западная армии заняла Бугульму, 15 апреля — Бугуруслан. 
Для Русской армии в сложившейся ситуации было важно энергично преследовать противника, чтобы до вскрытия рек овладеть стратегически важными пунктами. На Южном Урале таким пунктом был Оренбург.

Ставка адмирала Колчака настаивала на решительных действиях, и в соответствии с директивой штаба Верховного главнокомандующего от 12 апреля 1919 года, Отдельной Оренбургской армии была поставлена задача овладеть районом Оренбург — Илецкий городок — Актюбинск. Промедление из-за разлива рек было равнозначно поражению, разлив мог надолго остановить наступление Российской армии. Вместе с тем казачьи корпуса не обладали достаточным превосходством в силах перед противостоящими им войсками большевиков для прорыва обороны последних,  почти не имели пехоты. При этом I Оренбургскому казачьему корпусу пришлось вести боевые действия на два фронта, наступая и на Оренбург, и на Актюбинск. Белое командованием рассчитывало в такой ситуации на внезапность в действиях и храбрость казаков. Именно поэтому многие командующие казачьи офицеры лично водили войска в атаки, находясь лично на передовой под огнём врага.

Оренбург был крупным промышленным центром, столицей войска и важнейшим узлом железных дорог, в городе было свыше 100 фабрик и заводов, а население составляло 146 тысяч человек (на 1912 г.). С точки зрения психологии для казачества было также принципиально важно, в чьих руках находится центр военного округа, войсковая столица, так как в зависимости от этого казаки решали, участвовать ли им в борьбе против большевиков.

Занятие Оренбурга открывало белым путь на Бузулук и Самару — к Волге. А для красных удержание города стало залогом успеха последующего контрнаступления. В случае падения города, крупные конные массы уральских и оренбургских казаков, выйдя на простор севернее реки Урал, могли совершить глубокий рейд по тылам Южной группы армий советского Восточного фронта, район сосредоточения ударного кулака которой (Бузулук - Сорочинская - Михайловское (Шарлык)) непосредственно примыкал к оренбургскому району. Падение Оренбурга не позволило бы красным завершить сосредоточение своей ударной группировки и развить наступление против Западной армии белых из-за необеспеченности собственного тыла с юга и юго-востока. Однако этого не случилось.

Ход операции 

Преследуя красных, I и II Оренбургские казачьи корпуса Отдельной Оренбургской армии и IV Оренбургский армейский корпус Южной группы Западной армии к 20-м числам апреля 1919 г. подошли к Оренбургу с юго-востока, востока и северо-востока соответственно. Из разведсводок поступали сведения о возможном оставлении города красными без боя [3]. В самом городе полным ходом шла эвакуация. 17 апреля командир II Оренбургского казачьего корпуса генерал-майор Генерального Штаба И. Г. Акулинин подписал оперативный приказ № 9(б) о занятии Оренбурга к Светлой Заутрене — 23 часам 50 минутам 19 апреля.

 17 апреля. Войска А. С. Бакича вышли на подступы к Оренбургу с северо-востока в точке слияния рек Салмыш и Сакмара. К югу от Оренбурга успешно наступал II Оренбургский казачий корпус. Обороняли Оренбург части 1-й советской армии Г. Д. Гая, отступившие за Салмыш и обстреливавшие части Бакича артиллерийским огнём.

 Корпус Бакича начал готовиться к переправе через Салмыш в условиях весеннего разлива рек.

 18 апреля. Левофланговые части 2-й Сызранской стрелковой дивизии, переправившись через реку Сакмару, в районе села Никольского, взяли с боем у красных деревни Верхние и Нижние Чебеньки.
 20 апреля. Дивизия заняла станицу Сакмарскую и начала в тылу у красных развивать успех в направлении Сеитовского посада к северу от Оренбурга. Появление Российской армии за Салмышем стало полнейшей неожиданностью для командующего 1-й советской армией Г. Д. Гая.
 21 апреля. Утром части IV корпуса начали переправляться через Салмыш в районе Имангулово, Биккулово и поселка Ново-Троицкий. Белым удалось прервать телефонную связь Оренбурга со штабом 20-й Пензенской стрелковой дивизии. 6-й Сызранский стрелковый полк с боем взял деревню Майорскую, откуда повел наступление на станцию Каргала, что была в глубоком тылу Оренбургской группы красных. В боях 21 апреля проявилась досадная несогласованность в действиях корпусов Бакича и И. Г. Акулинина, по итогам которой 7-й Хвалынский стрелковый полк из корпуса Бакича прекратил своё наступление и вернулся на исходные позиции, при этом часть стрелков перешла к красным.
 22 апреля. Части корпуса Бакича переправлялись через Салмыш у хутора Архипова в 7 верстах восточнее Сакмарской. Из-за сильного течения реки и малой грузоподъемности парома переправа задержалась до 23 апреля, по причине чего была нарушена синхронность наступления прорвавшейся в тыл большевиков 2-й дивизии и все ещё завершавшей свою переправу 5-й дивизии. 2-я же дивизия у деревни Екатериновка захватила у красных обоз и более 1000 снарядов, дивизия продолжала успешное наступление на Оренбург. Советские историки позднее будут утверждать задним числом, что план красных якобы состоял в том, чтобы позволить IV корпусу переправиться через Салмыш, а затем прижать его к реке и разгромить. Современный историк гражданской войны в Оренбуржье А. В. Ганин указывает, что это было стремлением советских историков выдать желаемое за действительное, так как до 23 апреля инициатива в Оренбургской операции полностью находилась в руках белых.
 23 апреля. Войска IV корпуса получили приказ перерезать конницей железную дорогу Оренбург—Самара, взять Оренбург и к 26 апреля выйти на линию Новосергиевская—Нижнеозерная. В 10 утра войска Российской армии заняли хутор Сиетовский — это стало максимальным её успехом в наступлении на Оренбург. Возле деревни Нижние Чебеньки имел место встречный бой. Переправа IV корпуса на северном участке у Имангулова не осталась незамеченной для большевиков, которым удалось приостановить переправу при помощи артиллерии. Переправа частей 5-й стрелковой дивизии также продвигалась крайне медленно из-за порчи парома. К концу дня командованием был отдан приказ о наведении мостов через рукава уже разлившегося Салмыша.
 24 апреля. Во исполнение приказа об очистке от большевиков район междуречья рек Салмыш и Янгиз, имевшего целью дать возможность 10-й Верхнеуральской стрелковой дивизии совершит свою переправу близ Булановского, IV корпус весь день вел тяжелый бой за переправу. Большевики наступали подавляющими силами со стороны накануне оставленных белыми Сеитовского посада и Сакмарской станицы. 5-я дивизия была вынуждена переправу приостановить.
 25 апреля. Обнаружив замедление наступления своего корпуса, Бакич передвинул свой штаб в деревню Имангулово, расположенную прямо на передовой, для того чтобы самому непосредственно руководить действиями корпуса. 5-я стрелковая дивизия, закончив переправу, начала очистку от красных местности между реками Салмыш и Янгиз. Вторая колонная вела наступление на Сакмарскую станицу. Близ хутора Архипова все ещё продолжался бой за переправу. В районе переправы у Имангулово красные вели упорную оборону, противодействуя усилиям солдат Бакича подойти к переправе. Также частями Российской армии было предпринято наступление силами 7-го стрелкового полка в районе деревни Верхние Чебеньки.
 26 апреля. Здесь произошёл решающий бой всей многмесячной битвы за Оренбург. Технические особенности сооруженной накануне переправы исключали возможность быстрого отхода в случае неудачи наступления. Даваший позднее показания по поводу обстоятельств боя 26 апреля начальник 5-й стрелковой дивизии полковник В. К. Нейзель отметил: …обратный отход не предполагался, а отход под натиском противника ничем иным, кроме катастрофы, не мог быть, и поэтому приказ о наступлении мною был понят как решительная ставка — или прорыв фронта красных и взятие Оренбурга, или гибель дивизии.

 Под обстрелом красных, Сакмарский конный дивизион проводил переправу через Салмыш, в районе хутора Архипова, для дальнейшего освобождения своей родной станицы - Сакмарской. Большевики сгруппировались против правого фланга Бакича, где вела бой 5-я Оренбургская стрелковая бригада, и повели наступление против неё при поддержке артиллерии из 8 орудий. Белые были вынуждены отходить, выдвинутые резервы были смяты самими отступавшими и стали частично сдаваться. Нескольким офицерам 5-й дивизии практически удалось спасти положение и дать возможность основной массе стрелков переправиться обратно за реку, когда они с группой из 150 солдат предприняли попытку остановить красных. Красные, не ожидавшие отпора, в свою очередь начали отступать, однако перед самой рукопашной часть стрелков дрогнула и сдалась противнику… Резервов у Нейзеля более не было, и подошедшие вплотную к переправе красные атаковали паром, расстреливая из только что захваченных пулеметов спасавшихся вплавь стрелков. В ходе жесткого боя потери белых составили 200 человек убитыми и до 1500 пленными. Красным досталось 3 орудия, 20 пулеметов и 1000 снарядов.

 Войска генерала Бакича оказались сбиты с правого берега Салмыша, остатки русских частей переправились вплавь обратно через Салмыш и отошли к деревне Сергиевка и хутору Сухомлиновский. После отвода оставшихся войск в тыл на участок фронта была выдвинута из резерва корпуса сводная бригада полковника Г. М. Фаддеева. После поражения генералу Бакичу пришлось приостановить активные действия своего корпуса против Оренбурга.

 27 апреля. Штаб корпуса Бакича был перевезен в тыл, в деревню Ново-Никотинскую. Большевики переправились на левый берег Салмыша и оттеснили с помощью артиллерии и пулеметов заслоны белых, однако развить успех им не дали Татищевски пластунский дивизион и учебная команда 2-й Сызранской стрелковой дивизии, сумевшие отбить у красных переправу.
 29 апреля. Красные вновь попытались атаковать переправу у Архипова, однако войска корпуса Бакича подпустили их вплотную к переправе и встретили сильным обстрелом. Впоследствии красные постоянно пытались осуществить переправу через Салмыш, однако это им не удалось.
 30 апреля. В соответствии с приказом по Южной армейской группе корпус Бакича перешёл к обороне.

В конце апреля попытка командира II Оренбургского казачьего корпуса И. Г. Акулинина взять город с налёта не удалась. Отсутствие координации в действиях командиров белых корпусов, обусловленной разливом рек и отсутствием средств связи, привело к тому, что красные получили возможность атаковать Российскую армию по частям. 21-26 апреля 1919 года к северо-востоку от Оренбурга в районе слияния р. Салмыш и р. Сакмара шли ожесточенные бои между IV Оренбургским армейского корпусом генерал-майора А. С. Бакича со стороны белых и 20 Пензенской стрелковой дивизии под командованием начдива А. Е. Воробьев и 31 Туркестанской начдива А. Д. Малявинского стрелковой дивизии со стороны красных. По итогу сражения IV Оренбургский армейский корпус понес значительные потери пленными и был вынужден на ближайшее время перейти к оборонительной тактике. В это время на южных и восточных подступах к Оренбургу успешно продвигались вперед I и II казачьи корпуса, пользуясь тем, что значительные силы красных были задействованы севернее города. 29 апреля I корпус даже овладел Меновым Двором всего в 5 км к югу от Оренбурга и вел обстрел города из артиллерии.

В мае Бакич получил приказ о перегруппировке и сосредоточении своих сил не на оренбургском, а на стерлитамакском направлении. В Оренбургской операции IV корпус с тех пор должен был играть пассивную роль, просто поддерживая связь со II Оренбургским казачьим корпусом Отдельной Оренбургской армии при помощи конных частей.

Основные тяжёлые бои велись за единственный в районе железнодорожный мост через реку Урал. Этот мост в решающий момент красным удалось удержать. Поэтому I корпус белых атаковал красных с тыла западнее Оренбурга. Белым помогло восстание целого ряда илецких и уральских станиц. Совместными действиями казачьих корпусов и восставших в начале мая был взят Илецкий городок. Командующему 1 советской армии Г. Д. Гаю пришлось настаивать перед своим руководством на сдаче Оренбурга. В ответ командовавший Южной группой армий Восточного фронта М. В. Фрунзе потребовал более энергичных мер по обороне города, в этих целях большевики провели репрессии против жителей города и мобилизовали их также на рытье окопов и установку проволочных заграждений. Мобилизованные работали крайне неохотно. Тогда к Оренбургу большевики стали перебрасывать дополнительные силы, увеличив к концу мая свою группировку в 1,5 раза, подавляющим было и техническое превосходство красных. Как пишет А. В. Ганин, в создавшихся условиях войскам Российской армии становилось все труднее рассчитывать на взятие города и успешное завершение всей Оренбургской операции. Конец апреля 1919 года и первые две недели мая прошли в затяжных боях. 10 мая оба казачьих корпуса белых начали общее наступление, на участке II корпуса красные отступили с большими потерями, а на участке I корпуса наступление казаков захлебнулось. Бои шли на самых ближних подступах к Оренбургу, всего в 3-4 км от города.

23 мая Верховный правитель и Верховного главнокомандующий Русской армии А. В. Колчак решил расформировать Отдельную Оренбургскую армию, вместо неё создавалась Южная армия под командованием генерал-майора Белова. Южной армии ставилась задача ударом по линии Оренбург - Бузулук - Самара остановить наступление большевиков против Западной армии. Армия генерала Белова к середине июня дошла до окраин Оренбурга. В этот момент уже, однако, инициатива уже была белыми упущена. В июле Южная армия уже не предпринимала активных действий в направлении Оренбурга. А уже в августе 1919 г. в ходе Актюбинской операции казаки были вынуждены отойти от города, расставшись, таким образом, уже навсегда с надеждой вернуть казачью столицу.

Итоги 
За победу и отвагу воинов 277-й Орский стрелковый полк удостоился Почётного Революционного Красного знамени Реввоенсовета Республики — самой высокой по тем временам награды.

Особой отвагой в бою среди бойцов полков РККА отличился комиссар М. Терехов. Сообщение о подвиге комиссара было описано в заметке «Крупная победа советских войск», опубликованной через три дня после боя, 29 апреля 1919 года, в газете «Правда».

Победа на Салмыше стала первым значительным ударом РККА по силам адмирала Колчака. Красные разгромили корпус Бакича и отбили натиск белых на Оренбург. Салмышский бой отвлёк внимание и силы Колчака от Бузулука, благодаря чему Красная Армия получила возможность для начала оттуда успешного контрнаступления на главном направлении.

Причины неудачи корпуса генерала Бакича 
Причиной неудачного итога действия Бакича была крайняя малочисленность его корпуса, а также полное отсутствие техники для наступления и переправы через реки.

Память 
Позднее наиболее яркий и трагический для белых эпизод оренбургской операции стал основой сюжета нескольких художественных произведений, его же запечатлел в своей картине «Бой на реке Салмыш» в 1931 году советский художник Е. А. Тихменев (1869—1934).

В память о погибших в Салмышском бою на горе Янгизской 26 апреля 1968 года установлена девятиметровая стела на ступенчатом основании размером 6×8 м. В 2008 году к 90-летию, Гражданской войны, памятник был отреставрирован. В день бракосочетания сюда приезжают молодожены

В г. Оренбурге в 1981 году одна из новых улиц названа Салмышской и там же открыт сквер памяти Салмышского боя. В 1984 году в нём установлены две скульптуры — фигура красноармейца (известная также как «Советский солдат») и статуя Скорбящей Матери с убитым сыном на руках, созданные известным оренбургским скульптором Надеждой Петиной.

Литература 
  .
 Ганин А. В. Оренбургская операция и весеннее наступление Российской Армии адмирала А. В. Колчака на Восточном фронте
 
 
 Марков, Николай. Марковы. Семейные хроники. Сочи, 2007
 Марков, Н. И. На сакмарских берегах. Сборник рассказов. Сочи, 2007.

Примечания 

Сражения по алфавиту
Операции и сражения Гражданской войны в России
Сражения Белого движения
Сражения в России
1919 год в России
Конфликты 1919 года